Tannay (Ardenes), població i comuna francesa, a la regió de Xampanya-Ardenes.
 Tannay (Nièvre), municipi francès, situat al departament de la Nièvre i a la regió de Borgonya.